Die Football League Second Division 1998/99 war die siebte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 72. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde der FC Fulham und daneben stiegen der zweitplatzierte FC Walsall sowie nach Play-off-Erfolgen gegen den Wigan Athletic und FC Gillingham das drittplatzierte Manchester City in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1999/2000 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Bury, Oxford United und Bristol City die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten York City, Northampton Town, Lincoln City und Macclesfield Town. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1999/2000 der Viertligameister FC Brentford, die dahinter rangierenden Cambridge United und Cardiff City sowie der Play-off-Sieger Scunthorpe United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1998-99 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1998/99
Fußballsaison 1998/99